

Новополтавка — селище, Сєверний район, Оренбурзька область

Новополтавка — село, Донецька область, Краматорський район
 Новополтавка — село, Запорізька область, Бердянський район
 Новополтавка — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Новополтавка — село, Херсонська область, Бериславський район
 Новополтавка — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці на лінії Долинська — Миколаїв